Die Dardaner waren
ein illyrischer Volksstamm, dessen Siedlungsgebiet größtenteils das heutige Kosovo umfasste. Siehe Dardaner (Volk)

ein mythisches Volk in Kleinasien, das nach Homer mit den Trojanern gegen die Griechen verbündet war. Siehe Dardaner (Ilias)

Siehe auch: Dardanien (Begriffsklärung), Dardanos und Dardanellen.